Se hace referencia con el nombre de Lampa los siguientes artículos:

Chile 

 Lampa, una comuna de la provincia de Chacabuco, en la Región Metropolitana de Santiago.

Perú 

 Lampa, una ciudad del Perú;
 el Distrito de Lampa, el distrito dónde está ubicada la misma;
 la Provincia de Lampa, la subdivisión territorial donde se ubica.

Otros 

 Lampa, nombre dado a la Pala en países como Perú.